Ayton bezeichnet:

Orte:
 Ayton (Ontario), Kanada
 Ayton (Queensland), Australien
 Ayton (Scottish Borders), Schottland

Personen:
 Deandre Ayton (* 1998), bahamaischer Basketballspieler
 Philip Ayton (* 1947), britischer Squashspieler
 Sarah Ayton (* 1980), britische Seglerin